«Смерть Нерона» — название нескольких литературных и живописных произведений. 
 «Смерть Нерона» — трагедия Пьера Якопо Мартелло (1715).
 «Смерть Нерона» — пьеса Михаила Кузмина (1928—1929).
 «Смерть Нерона» — картина Василия Смирнова, оконченная в 1888 году.